Утробин — русская фамилия.

Известные носители 
 Утробин, Иван Степанович (1934—2020) — советский лыжник, заслуженный мастер спорта СССР.
 Утробин, Игорь Серафимович (1937—2007) — доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.